Denis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael Denis
 Jacques Denis
 Jean Marcel Robert Denis
 Johann Nepomuk Cosmas Michael Denis